Monrovia  o Monròvia , capital i la ciutat principal de Libèria a la costa atlàntica d'Àfrica 
 Monrovia (Califòrnia)
 Monrovia (Indiana)
 Monrovia Black Star Football Club, club de futbol liberià de la ciutat de Monròvia